Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1957 ()  — 1-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1957
Эквадор
1957 год в Эквадоре